В этой статье представлен список известных людей, умерших в 904 году.

См. также: :Категория:Умершие в 904 году

Январь 
 Чжан Цзюнь — канцлер Китая; убит

Февраль 
 1 февраля —  — канцлер Китая; казнён
 13 февраля —  — карматский лидер в Сирийской пустыне; казнён

Сентябрь 
 22 сентября — Чжао-цзун — китайский император династии Тан (888—904); убит в результате заговора

Октябрь 
 5 октября —  — испанский святой римско-католической церкви.
  — визирь Аббасидскоо халифата (901—904)

Декабрь 
 30 декабря — Харун ибн Хумаравейх — эмир Египта из династии Тулунидов (896—904); убит своими телохранителями.

Точная дата смерти неизвестна 
  — глава налогового ведомства Аббасидскоо халифата при Аль-Мутадид Биллахе и Аль-Муктафи Биллахе
  — епископ Дорчестера (901—904)
  — китайский поэт
  — жена Тай-Цзу'
 Ивар (Имар) II — король Дублина (896—902); погиб в бою.
  — сподвижник Альфреда Великого в развитии науки
  — идрисидский халиф Магриба (880—904)
  — японский поэт
  — один из передатчиков в чтении Корана
 Курсан — венгерский вождь (кенде), соправитель Арпада; убит.
  — китайский генерал и военный губернатор, участник политической борьбы последних лет династии Тан
 Лливарх ап Хивайд — король Диведа (893—904)
 Са’лаб — арабский грамматист куфийской школы, хадисовед, автор множества сочинений.
  — правитель Пагана (876–904), убит
 Христофор — антипапа (903—904); низложен
 Ян Юньсун — один из основателей географии и основоположников геомантии (феншуй)

0904
Умершие в 904 году